J6, J-6 oder J 6 steht für:

 Avcom Commercial, eine russische Fluggesellschaft als IATA-Airline-Code
 Fruchtzubereitungen nach dem Bundeslebensmittelschlüssel
 HMS J6, ein U-Boot der britischen Royal Navy
 IT- und Kommunikationsmanagement, Abteilung im Streitkräfteführungskommando des österreichischen Bundesheers und im Einsatzführungskommando der Bundeswehr
 JAC J6, chinesisches Pkw-Modell
 Shenyang J-6, ein chinesischer Lizenzbau des sowjetischen Militärflugzeuges MiG-19
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus St. Lucia
 Svenska Aero Jaktfalken, ein gegen Ende der 1920er Jahre entwickeltes schwedisches Jagdflugzeug
 Wright J6, ein Flugzeugmotor
 die Fünfecksrotunde Johnson-Körper#Pyramiden, Kuppeln und Rotunden
 Jona J.6, Flugzeug

J6